Anthony Yeboah, (1966 -), un footballeur ghanéen.
 Daniel Yeboah, (1984 -), un footballeur ivoirien.
 Dorothy Yeboah-Manu, microbiologiste ghanéenne.
 Vida Yeboah (1944-2006), femme politique ghanéenne.
 Yaw Yeboah (1997 -), footballeur ghanéen.